Motto steht für:

 Motto (Literatur), Leitgedanke
 Wahlspruch, Leitspruch
 Slogan, einprägsamer Werbespruch

Siehe auch:
 Moto